Тлалика има више значења:

 Тлалика (Калнали), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тлалика, Ел Ранчо дел Падре (Тепевакан де Гереро), насеље у савезној држави Идалго у Мексику